

Спірово — селище міського типу, районний центр, Тверська область
 Спірово — присілок, Подольський міський округ, Московська область